Наоми Экки (; род. 2 ноября 1992 года, Уолтемстоу) — британская . В 2017 году она выиграла BIFA для самого многообещающего новичка.

Она известна своей второстепенной ролью в фильме «Леди Макбет» (2016), это была её ведущая роль в киноиндустрии, и она дважды номинировалась на Британскую независимую кинопремию.

Ранняя жизнь 
Она училась в Королевской центральной школе речи и драмы на совместном и разработанном театральном курсе.

Фильмография

Кино

Телевидение

Театр

Примечания

Ссылки 

Страницы с непроверенными переводами
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы